Публій Ліциній ():
 Публій Ліциній Корнелій Салонін Валеріан (лат. Publius Licinius Cornelius Saloninus Valerianus; 242 — 12 квітня 260) — римський імператор і співправитель Галієна в 260 році.
 Публій Ліциній Вар (претор) (*Publius Licinius Varus, бл. 250 до н. е. — після 200 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, учасник Другої Пунічної війни, дотепник.
 Публій Ліциній Кальв Есквілін Молодший (*Publius Licinius Calvus Esquilinus Jove, бл. 435 до н. е. — після 396 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Публій Ліциній Красс

Див. також 
 Ліцинії (рід)
 Гай Ліциній Красс (значення)
 Марк Ліциній Красс (значення)